Сан-Адриан-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Занимает площадь 15,80 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона